You Are There – serie radiofonica e televisiva statunitense
 You Are There – album dei Mono del 2006